Са́нта-Мари́я-Ассу́нта () — главная церковь города Монтериджони, провинция Сиена, Центральная Италия. Храм освящён в честь Возесения Богородицы и построен в романско-готическом стиле.

История храма тесно связана с историей Монтериджони. Церковь была построена в 1213 году, спустя десять лет после основания города сиенцами. 10 июня 1235 года в её стенах был подписан мир между Сиеной с Поджибонси и Флорентийской республикой. Развитие Монтериджони способствовало росту значимости церкви. До конца XIV века здание храма служило как для религиозных, так и гражданских целей. В 1299 году на колокольне был установлен колокол, который сохранился до наших дней. В первой половине XIX века здание претерпело некоторые изменения.

Церковь находится на главной площади города. Фасад выполнен из камня в романско-готическом стиле. К зданию примыкает восьмиугольный баптистерий, что довольно необычно для такого маленького селения как Монтериджони. Интерьер украшают картина с изображением Мадонны авторства Липпо Ванни, деревянное распятие и хоры.

В культуре 
Церковь Санта-Мария-Ассунта можно увидеть в компьютерных играх Assassin's Creed II и Assassin's Creed: Brotherhood. По сюжету, город можно посетить в конце XV-начале XVI веков, а также в 2012 году. Церковь присутствует как в средневековом, так и в современном Монтериджони.

Примечания 

Католические храмы Тосканы
Культовые сооружения провинции Сиена